Mino se poate referi la:

 Municipiul Mino, o localitate în Japonia, în prefectura Gifu.
 Municipiul Minō (altfel Minoh sau Minoo), o localitate în Japonia, în prefectura Osaka.